Made in USA ist die Bezeichnung für:
 Made in USA (1966), französischer Film von Jean-Luc Godard
 Made in USA (1987), US-amerikanischer Film von Ken Friedman

Siehe auch:
 Madeinusa, spanisch-peruanischer Film von Claudia Llosa aus dem Jahr 2006